Stealth se poate referi la:

Artă și divertisment
Stealth (film), un film de acțiune/aventură/thriller din 2005
Stealth (album), un album din 2007 al trupei Scorn
Stealth game, un gen de jocuri video
Stealth magazine, o revistă hip-hop independentă din Australia
Stealth Records, o casă de discuri independentă specializată în muzica dance electronic
Stealth (joc video), un joc video
Stealth (webcomic), un webcomic creat de William Satterwhite
The Stealth, un film 3D-animat scurt din 2008
Washburn Stealth, o chitară produsă de Washburn între 2000–2004

Sport
Houston Stealth, o echipă din National Women's Basketball League, activă în 2002–2004
Wichita Stealth, o echipă de fotbal, activă în 1999–2004
San Jose Stealth, o echipă din National Lacrosse League, activă în 2004–2009
Washington Stealth, a team in the National Lacrosse League, activă în 2009–2013
Vancouver Stealth, o echipă din National Lacrosse League, fondată în 2013

Vehicule
Stealth, tehnologie folosită pentru a ascunde nave și rachete
Avion Stealth, avion ce folosește tehnologia stealth
Stealth ground vehicle, vehicule terestre ce folosesc tehnologia stealth
Navă Stealth, nave ce folosesc tehnologia stealth
Mitsubishi GTO, cunoscut și ca Dodge Stealth, un sport car

Alte sensuri
Airrow A-8S Stealth
Virus Stealth, virus informatic